DPX peut désigner :
 dextropropoxyphène, un analgésique opioïde dérivé de la morphine ;
 Digital Picture Exchange, un format de fichier couramment utilisé pour travailler en cinéma numérique.